Angelica uchiyamae är en flockblommig växtart som beskrevs av Yoshitaka Yabe. Angelica uchiyamae ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
uchiyamae